Genocide (englisch für Genozid) steht für:
 Genöcide, US-amerikanische Punk- und Metal-Band
 Genocide (Album), Album der Band Judas Priest